Desert rock – scena musicale di Palm Desert, da cui nacque lo stoner rock
 Desert rock – sottogenere musicale dell'alternative rock fondato dai Giant Sand
 Dubai Desert Rock Festival – festival musicale che si svolgeva a Dubai

Note